Five is het Engelse woord voor 5. 
Het kan tevens verwijzen naar:
 5ive, Britse boyband 
 Channel 5, Brits televisiestation
 Five (film uit 1951)
 Five (film uit 2011), een film uit 2011
 Five (Tony Banks), een muziekalbum uit 2018